Thurowen ist ein deutscher Ortsname:
 Thurowen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Turowo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thurowen, historische Name von Rogonnen (Forsthaus), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogojny (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thurowen, historischer Namer von Turowen, 1938 bis 1945 Turau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Turowo (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen